Rastplatz steht für:
Rastplatz, Anlage zum Rasten an Straßen und Wegen 
 Berlin-Marzahn Rastplatz, ein NS-Deportationslager

Siehe auch:
Rasthof